Baltimore steht für:

 Baltimore-Maler, apulischer Vasenmaler im 4. Jh. v. Chr.
 Baltimore-Klassifikation von Viren, siehe Virusklassifikation #Die Baltimore-Klassifikation
 Baron Baltimore, erloschener irischer Adelstitel
 Martin Baltimore, US-amerikanisches Militärflugzeug
 USS Baltimore, Name mehrerer Schiffe

Personen:
 Bryon Baltimore (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Charli Baltimore (* 1974), US-amerikanische Rapperin und Model
 David Baltimore (* 1938), US-amerikanischer Mikrobiologe, Nobelpreisträger
 Sandy Baltimore (* 2000), französische Fußballspielerin

Baltimore ist der Name folgender Orte

in Irland:
 Baltimore (Cork)

in den Vereinigten Staaten:
 Baltimore, Stadt in Maryland
 Baltimore (Kentucky), im Graves County
 Baltimore (Michigan), im Ontonagon County
 Baltimore (New York), im Cortland County
 Baltimore (Bladen County, North Carolina)
 Baltimore (Yadkin County, North Carolina)
 Baltimore (Ohio), im Fairfield County
 Baltimore (Tennessee), im Cocke County
 Baltimore (Vermont), im Windsor County
 Baltimore Highlands, im Baltimore County, Maryland
 Baltimore Hill, im Madison County, Alabama
 Baltimore Mill, im White Pine County, Nevada
 Baltimore Park, im Marin County, Kalifornien
 Baltimore Town, im Nevada County, Kalifornien

weitere geographische Objekte:
 Baltimore County, Verwaltungseinheit in Maryland
 Baltimore River, Fließgewässer im Ontonagon County, Michigan
 Baltimore Run, Fließgewässer im Webster County, West Virginia
 Baltimore Lake, See im Nevada County, Kalifornien
 Baltimore Ditch, Kanal im Josephine County, Oregon
 Baltimore Island (Missouri), Insel im Lafayette County
 Baltimore Rock (Oregon), Insel im Coos County
 Baltimore Shaft, Mine im Storey County, Nevada
 Baltimore and Ohio and Related Industries Historic District, Park im Berkeley County, West Virginia
 Baltimore Canyon Preserve, Park im Marin County, Kalifornien
 Baltimore Park, Park im Mobile County, Alabama
 Baltimore Zoo, Zoo und Park in Baltimore, Maryland
 Baltimore-Washington Parkway, Park im Prince George's County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Baltimore & Ohio Railroad Terminal, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 86001565
 Baltimore and Ohio and Related Industries Historic District, in Martinsburg, West Virginia, ID-Nr. 80004415
 Baltimore and Ohio Locust Point Grain Terminal Elevator, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 04001379
 Baltimore and Ohio Railroad Company Depot, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 78002057
 Baltimore and Ohio Railroad Martinsburg Shops, in Martinsburg, West Virginia, ID-Nr. 03001045
 Baltimore and Ohio Railroad Passenger Station, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 82004988
 Baltimore and Ohio Railroad Station, Oakland, in Oakland, Maryland, ID-Nr. 74000953
 Baltimore and Ohio Transportation Museum and Mount Clare Station, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 66000906
 Baltimore Block, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 76000622
 Baltimore City Hall, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 73002180
 Baltimore City Passenger Railway Power House and Car Barn, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 98001156
 Baltimore College of Dental Surgery, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 87000697
 Baltimore County Courthouse, in Towson, Maryland, ID-Nr. 72000569
 Baltimore County Jail, in Towson, Maryland, ID-Nr. 09000644
 Baltimore County School No. 7, in Cockeysville, Maryland, ID-Nr. 00001007
 Baltimore East/South Clifton Park Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 02001611
 Baltimore Equitable Society, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 77001528
 Baltimore Gas and Electric Company Building, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 03001325
 Baltimore General Dispensary, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 80001779
 Baltimore Grand, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 99001671
 Baltimore Hebrew Congregation Synagogue, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 76002181
 Baltimore Hotel, in Muskogee, Oklahoma, ID-Nr. 83004656
 Baltimore Light Station, in Gibson Island, Maryland, ID-Nr. 02001417
 Baltimore Mills Historic Archaeological Site, in Omar, Delaware, ID-Nr. 97000837
 Baltimore-Washington Parkway, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 91000532

Siehe auch:
 Baltimore Branch
 Baltimore Corner
 Baltimore Creek
 Baltimore Township